Ку́сиковцы () — село на Украине, находится в Литинском районе Винницкой области. Название происходит от "Кусок Иосиповцев", по легенде, поляки сожгли левобережную часть села, за то, что местные жители избили передовой польский дозор и с позором прогнали. Правобережную часть села оставили не тронутой, посчитав её другим селом. Ранее село называлось "Йосипівцi". Встречается на картах Боплана 1650г под названием "KoSukowce", а также на Польских картах (Kusikowce) и Австрийских (Kusikowcy).

Код КОАТУУ — 0522481803. Население по переписи 2001 года составляет 433 человека. Почтовый индекс — 22340. Телефонный код — 4347.
Занимает площадь 0,237 км².

В селе действует храм Рождества Пресвятой Богородицы Украинской Православной Церкви (Православной Церкви Украины).

Адрес местного совета 
22343, Винницкая область, Литинский р-н, с. Громадское, ул. Центральная, 2

Примечания

Ссылки 
 Кусиковцы на сайте Верховной рады Украины 

Населённые пункты Литинского района